Попков, Юрий Николаевич (род. 1948) — советский футболист.
 Попков, Юрий Соломонович (род. 1937) — российский учёный в области управления, академик, сын С. Л. Попкова.